Станислав Каминский:

 Каминский, Станислав Клементьевич (1841—1899) — российский генерал от артиллерии.
 Каминский, Станислав Францевич (1938—2005) —  советский футболист и хоккеист, тренер.